Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1992/1993)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1993/1994)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1994/1995)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1995/1996)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1996/1997)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1997/1998)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1998/1999)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1999/2000)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (2000/2001)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (2001/2002)
 Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (2002/2003)